DIA son unas siglas que pueden referirse a:

 Agencia de Inteligencia de la Defensa.
 Declaración de Impacto Ambiental.
 Dirección de Investigación Antimafia.
 Supermercados DIA.

Acrónimos